Une maison des compagnons désigne le plus souvent un bâtiment communautaire pour le compagnonnage.

Cette appellation peut se référer à :

 un édifice à Fontainebleau, dans le département de Seine-et-Marne
 un édifice à Nantes, dans le département de la Loire-Atlantique

Compagnons